Horodiștea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Horodiștea (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Horodiștea (Iași), Dorf im Kreis Iași